Мартусевич:

 Мартусевич, Антон Антонович (1863—1944) — начальник Латышской стрелковой дивизии.
 Мартусевич, Максим Вячеславович (род. 1995) — российский футболист.